Гуавата () — город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Сантандер. Входит в состав провинции .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано Педро Антонио Кастаньедой и Рамоном Паломино 6 февраля 1542 года.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 139 километров к юго-западу от города Букараманги, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1978 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Гуавата граничит на севере и северо-востоке с территорией муниципалитета Велес, на востоке — с муниципалитетом Барбоса, на юго-востоке — с муниципалитетом Пуэнте-Насьональ, на юго-западе — с муниципалитетом Хесус-Мария, на западе — с муниципалитетами Сукре и Боливар. Площадь муниципалитета составляет 56 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 3679 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,7 % от населения Гуаваты, женщины — соответственно 48,3 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,98 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,02 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 79,3 %.

Экономика 
Основу экономики Гуаваты составляет сельское хозяйство. Основными возделываемыми культурами являются: гуава, кофе, кукуруза, сахарный тростник и юкка.

56 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 26 % — предприятия сферы обслуживания, 18 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Сантандер